Allione bezeichnet:

 einen Fluss in Italien, siehe Allione (Fluss)

Allione ist der Name von:
 Agustín Lionel Allione (* 1994), argentinischer Fußballspieler
 Tsültrim Allione (* 1947), US-amerikanische buddhistische Autorin und Lehrerin